

Села:
 Бондарівка — Житомирська область, Ушомирська сільська громада
 Бондарівка — Житомирська область, Овруцька міська громада
 Бондарівка — Луганська область, Старобільський район, Марківська селищна громада
 Бондарівка — Луганська область, Старобільський район, Міловська селищна громада
 Бондарівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Бондарівка — Харківська область, Богодухівський район
 Бондарівка — Харківська область, Красноградський район
 Бондарівка — Чернігівська область, Корюківський район

 Бондарівка — колишня назва села Боднарів Коломийського району Івано-Франківської області до 1945 року

Селище:
 Бондарівка — Черкаська область, Золотоніський район

Хутір:
 Бондарівка — Кіровоградська область, колишнього Новогеоргіївського району (затоплений Кременчуцьким водосховищем)

Залізниця:
 Бондарівка — залізнична станція Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці